Прокопиу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прокопиу, Георгиос (1876—1940) — один из самых видных греческих художников-баталистов, придворный художник императора Эфиопии Менелика II.
 Прокопиу, Стефан (1890—1972) — румынский физик, педагог, профессор, доктор физико-математических наук, действительный член Румынской академии.
 См. также 
 Корнелиу-Прокопиу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Корнелиу-Прокопиу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Парана.
 Епархия Корнелиу-Прокопиу — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Корнелиу-Прокопиу, Бразилия.